Straße 208 steht in Island für:

 Skaftártunguvegur
 die nördlichen 30 km der Fjallabaksleið nyrðri (F208)